Az izobár az alábbiakat jelentheti:
 izobár állapotváltozás, egy termodinamikai folyamat
 a meteorológiában az izobár az azonos légnyomású pontokat összekötő vonal
 a magfizikában az izobárok az azonos tömegszámú, de más rendszámú atomok